Rocca Malatestiana ist der Name verschiedener Festungen, die die Malatestas in Italien errichten ließen:
 Rocca Malatestiana – in Cesena
 Rocca Malatestiana – in Fano
 Rocca Malatestiana – in Mondaino 
 Rocca Malatestiana – in Monte Cerignone
 Rocca Malatestiana – in Montefiore Conca
 Rocca Malatestiana – in Montiano
 Rocca Malatestiana – in Rimini, auch „Castel Sismondo“ genannt, siehe Burg Sismondo
 Rocca Malatestiana – in Santarcangelo di Romagna
 Rocca Malatestiana – in Verucchio, auch „Rocca del Sasso“ genannt

Siehe auch:
 Castello Malatestiano